Manto — camada da estrutura da Terra (e dos outros planetas de composição similar) que fica diretamente abaixo da crosta
Manto (borboleta) — gênero de borboletas da família Lycaenidae
Manto (molusco) — parte do corpo de alguns moluscos
Manto (Marvel Comics) — personagem de quadrinhos
870 Manto — asteroide